Kobiety w gigancie równoległym walczyły o mistrzostwo świata 19 stycznia w La Molina - Alabaus. Mistrzostwa świata z 2009 roku nie obroniła Austriaczka Marion Kreiner, odpadając w 1/8 finału. Nową mistrzynią świata została Rosjanka Alona Zawarzina.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS-u

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011